Термину Вандерлей соответствуют следующие значения:

География 
 Вандерлей — муниципалитет в Бразилии

Персоналии 
 Вандерлей Пайва () (род. 1946) — бразильский футболист, наиболее известный по выступлениям за «Атлетико Минейро» в 1966—1975 годах.
 Де Оливейра, Вандерлей Эустакио (Пальинья, род. 1950) — бразильский футболист.
 Вандерлей Фернандес Силва (Дерлей, род. 1975) — бразильский футболист.
 Лушембурго, Вандерлей (род. 1952) — бразильский футбольный тренер.
 Лима, Вандерлей ди (род. 1969) — бразильский легкоатлет, марафонец.
 Силва, Вандерлей (род. 1976) — бразильский боец смешанных единоборств.
 Силва де Оливейра, Вандерлей (Вандерлей, род. 1977) — бразильский футболист.
 Фариас да Силва, Вандерлей (род. 1984) — бразильский футболист, вратарь.